Анатоль Каньенкико (; 1952, Нгози, Бурунди) — бурундийский политический и государственный деятель, премьер-министр Бурунди с 7 февраля 1994 по 22 февраля 1995 года. Мэр г. Бужумбура

Биография 
Этнический тутси. С 1972 по 1977 год изучал электромеханику, электротехнику и автоматику в Университете Кан-Нормандия во Франции.

В 1979-1980 годах преподавал во французском лицее. После возвращения на родину работал с 1980 по 1983 год в компании REGIDESO инженером по строительству гидроэлектростанций, с 1983 по 1987 год — начальником отдела электрификации. С 1987 по 1992 год был генеральным директором коммунального предприятия «СЭТЭМ», оказывающим услуги, в том числе, по дорожному строительству и освещению. Также участвовал в строительстве станции очистки сточных вод и рынка в городе Бужумбура; с ноября 1992 по июль 1993 г. был мэром г. Бужумбура.

Член партии «Союз за национальный прогресс» (УПРОНА). С февраля 1994 по  февраль 1995 года занимал пост премьер-министр Бурунди. 

14 ноября 2007 года президент Пьер Нкурунзиза назначил его министром окружающей среды, землеустройства и общественных работ Бурунди.

Ссылки 
 Anatole Kanyenkiko

Премьер-министры Бурунди
Премьер-министры, вступившие в должность в 1994 году
Политики Бурунди
Правители XX века
Политики XX века
Политики XXI века
Министры Бурунди
Родившиеся в Бурунди
Тутси
Мэры городов Бурунди